

Plaatsen
 Roda (Arnstadt), een plaats in de gemeente Arnstadt in de Duitse deelstaat Thüringen
 Roda (Arnstein), een plaats in de gemeente Arnstein in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt
 Roda (Frohburg),  een plaats in de gemeente  Frohburg in de Duitse deelstaat Sachsen
 Roda (Grimma), een plaats in de gemeente  Grimma in de Duitse deelstaat Sachsen
 Roda (Ilmenau), een plaats in de gemeente  Ilmenau in de Duitse deelstaat Thüringen
 Roda (Nünchritz), een plaats in de gemeente  Gemeinde Nünchritz in de Duitse deelstaat Sachsen
 Roda (Osterfeld),  een plaats in de gemeente  Osterfeld in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt
 Roda (Probstzella), een plaats in de gemeente  Probstzella in de Duitse deelstaat Thüringen
 Roda (Rosenthal), een plaats in de gemeente Rosenthal in de Duitse deelstaat Hessen
 Roda (Zeitz), een plaats in de gemeente Zeitz in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt
en ook:
Roda de Berà, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
Roda de Ter, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
La Roda, een gemeente in de Spaanse provincie Albacete
Stadtroda, een Duitse stad

Personen
Paul Roda, een Nederlandse liedjesschrijver
Paulus de Roda, een componist uit de Nederlandse School
Ria Roda, een Nederlandse zangeres

Voetbalclubs 
Roda JC Kerkrade, een voetbalclub uit het Nederlandse Kerkrade
RODA (Deventer), een voetbalclub uit het Nederlandse Deventer
RKSV RODA '23, een voetbalclub uit het Nederlandse Amstelveen
RODA '28, een voetbalclub uit het Nederlandse Winssen
RODA '46, een voetbalclub uit het Nederlandse Leusden